Американский штат Пенсильвания состоит из 67 округов. По данным на 2017 год население штата составляло  человек, то есть в одном округе в среднем проживало  человек. Площадь штата составляет  км², то есть средняя площадь округа составляет 1780 км², а средняя плотность населения — 107,4 человека на квадратный километр. Столица штата, Гаррисберг, располагается в округе Дофин. Население наименее населённого округа Камерон составляет 5085 человек (2010 год), наиболее населённого Филадельфия — . Округ Эри наибольший по площади (4035,8 км²), а Монтур — наименьший (342,7 км²).

Примечания 

 
Пенсильвания
Округа